JWD peut désigner :
 JWD, un constructeur chinois d'appareils électroniques portables ;
 JoWooD Entertainment, une entreprise autrichienne de jeux vidéo dont le code pour l'indice boursier VSE est JWD AV.